Пустынная ночная ящерица, или древесная ночная ящерица (), — вид пресмыкающихся из семейства ночных ящериц (Xantusiidae).

Описание 
Длина тела до 12 см. Верхняя сторона тела коричневатая или кремовая со множеством чёрных пятнышек и крапинок, образующих более-менее чёткие продольные ряды.

Живородящие. Новорожденные ящерицы встречаются с конца августа по конец декабря. Их длина около 5 см.

Населяет леса. Ночное животное. Днём держится под поваленными стволами деревьев и камнями.

Ареал 
Обитает на территории США в южной Калифорнии, на юге штата Невада, на юго-западе штата Юта и на западе Аризоны.

Примечания

Литература 
 

Ночные ящерицы
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1859 году